Papaya steht für:
 Papaya, tropische Pflanze und deren Frucht
 Papaya, Schicksalsgöttin der hethitischen Religion; siehe Ištuštaya und Papaya
 Papaya (Lied), Lied von Urszula Dudziak (1976) und Modetanz
 papaya CMS, ein Content-Management-System
 Papaya (Club), Club in Kroatien

Siehe auch:
 Papaya – Die Liebesgöttin der Kannibalen, italienischer Film